Saint James ori St. James se poate referi la,

Locuri

Africa de Sud 

 Saint James, Cape Town, oraș, situat în False Bay.

Australia 

 Saint James, New South Wales, localitate din statul australian New South Wales,
 Saint James, Victoria, localitate din statul australian Victoria,
 Saint James, Western Australia, localitate din statul australian Western Australia,

Barbados 

 Saint James, Barbados, localitate din Barbados.

Canada 

 Saint James, Manitoba, localitate din provincia ,
 Fort Saint James, localitate din provincia , municipalitate,
 Saint James Parish, New Brunswick, parohie (unitate administrativă britanică, similară sau inferioară comitatului, a se vedea  parish) din provincia canadiană .

Franța 

 Saint-James, comună și sat din Departamentul Manche.

Irlanda 

 Saint James's Gate Brewery, berărie din Dublin, faimoasă pentru producerea berii Guinness și a magazinului său de desfacere Guinness Storehouse.

Jamaica 

 Parohia Saint James, Jamaica, una din cele 14 parohii ale statului insular Jamaica, și una din cele cinci parohii ale comitatului Cornwall.

Noua Zeelandă 

 Saint James Station, New Zealand, fostă stație meteorologică, aflată la altitudine ridicată, actualmente pământ conservat;
 Saint James Theatre, Auckland, fostă sală de teatru și cinema și
 Saint James Theatre, Wellington, actuală sală de teatru.

Regatul Unit (United Kingdom) 

 Saint James's, zonă urbană cunoscută din City of Westminster, Londra centrală,
 Westminster Saint James, fostă parohie (unityate administrativă britanică), ocupând aproximativ aceeași suprafață ca zona urbană de mai sus,
 Saint James's Palace, clădire din Londra,
 Saint James's Club, fost club de bărbați din Piccadilly,
 Court of Saint James's, sediu a diverse ceremonii diplomatice ale monarhului britanic,
 Saint James's Street, stradă din centru Londrei, aflată în zona omonimă,
 Saint James's Theatre, teatru cu 1.200 de locuri din zona Saint James's,
 Saint James's Hotel and Club, hotel din Londra,  
 Saint James' Park, Newcastle upon Tyne, sedul clubului sportiv de fotbal Newcastle United,
 Saint James End, Northampton, zonă urbană din orășelul Northampton,
 Saint James's Church of England High School, școală secundară din Greater Manchester și
 Saint James's University Hospital, Leeds, spital dedicat predării medicinei aplicate.

Singapore 

 Saint James Power Station, fostă stație de nod energetic convertită într-un ansamblu de edificii.

Spania 

 Drumul Sfântului Iacob, drumul obișnuit al pelerinajului spre Catedrala din Santiago de Compostela, Spania

Trinidad and Tobago 

 Saint James, Trinidad și Tobago, unul din districtele orașului port Port of Spain din statul bi-insular Trinidad și Tobago.

Statele Unite ale Americii 

 Saint James, Arkansas, comunitate neîncorporată din comitatul Stone, statul american Arkansas (a se vedea  Saint James, Arkansas),
 Saint James, Illinois, comunitate neîncorporată din Wheatland Township (Statele Unite ale Americii)Township, comitatul Fayette, statul american Illinois (a se vedea  Saint James, Illinois),
 Saint James, Indiana, cătun aflat la aproximativ la 1,6 km de Haubstadt în Johnson Township, comitatul Gibson, Indiana și la circa 400 m nord de comitatul Comitatul Vanderburgh, Indiana;
 Saint James, Louisiana, comunitate neîncorporată din parohia omonimă, Saint James, statul Louisiana;
 Saint James, Maryland, loc de recenzare (în original CDP) în comitatul Washington, statul Maryland;
 Saint James, Michigan, comunitate neîncorporată și  loc desemnat pentru recenzare din comitatul Charlevoix, statul american  (a se vedea  Saint James, Michigan);
 Saint James, Minnesota, oraș și sediul comitatului Watonwan, statul Minnesota, cu o populație de 4.605 la 1 aprilie 2010, data recensământului Statelor Unite din 2010.;
 Saint James, Missouri, oraș cu o populație de 4.216 de oameni conform datelor recensământului din 2010 din comitatul Phelps, Missouri;
 Saint James, Nebraska, comunitate comunitate neîncorporată din comitatul Comitatul Cedar, statul american  (a se vedea  Saint James, Nebraska),
 Saint James, New York,  cătun și loc desemnat pentru recensământ din Suffolk, Statele Unite, cu o populație de 13.338 la data de 1 aprilie 2010;
 Saint James, North Carolina, orașel (town în limba engleză) din comitatul Brunswick, , cu o populație de 3.165 la data recensământului din 2010,, parte a  zonei metropolitane Myrtle Beach.
 Saint James, Ohio
 Saint James Court Art Show in Louisville, Kentucky
 Saint James High School, Horry County, South Carolina
 Saint James Middle School, also in Horry County, South Carolina
 Parohia Saint James, Louisiana, parohie (echivalentul unui comitat) din statul american Louisiana,
 Saint James School (Montgomery, Alabama)
 Saint James Theatre, sală de teatru din Broadway, din New York City.

Vietnam 

 Cape Saint James ori Cape Saint Jacques, former colonial names for Vũng Tàu

Oameni

Nume de familie 

 Rebecca St. James (born 1977), Australian-American Christian pop and rock artist and actress
 Susan Saint James (born 1946), American actress and activist
 Lyn St. James (born 1947), retired professional IndyCar driver

Sfinți 

 James (brother of Jesus), also known as 'the Lord's brother', "the Brother of Jesus' or 'James the Just'; considered the author of the Epistle of James in the New Testament, and the first bishop of Jerusalem
 James, son of Zebedee, apostle, brother of John the Apostle, sometimes called "James the Great"
 James, son of Alphaeus, apostle (sometimes identified as 'James the Just')
 James the Less, son of Clopas and Mary of Clopas, often identified with the son of Alphaeus
 Jacob of Nisibis, 4th century bishop
 James Intercisus, 5th century Persian, cut into pieces for expression of his beliefs
 James the Deacon, 7th century missionary to England
 Saint James Matamoros, 8th century Spanish legend
 One of the Ethiopian martyrs Abraham, Ethnus, Acrates, James, and John
 Blessed James Salomoni, Venetian priest and ascetic

Biserici 

 St. James' Church (disambiguation), several churches around the world
 St James the Great (disambiguation), several churches around the world

Stații de cale ferată 

 Saint James station (disambiguation), mai multe stații de cale ferată aflate în diverse locuri din lume.

Vase maritime 

 HMS St. James (D65), a Battle-class destroyer of the British Royal Navy, commissioned in 1946 and broken up in 1961

Alte utilizări 

 St. James's Day Battle, between the Dutch and the English, on 4 and 5 august 1666
 Saint James Church massacre, a massacre perpetrated on St James Church, Cape Town, South Africa
 St James Holdings, Mike Ashley's holding company for Newcastle United
 St Jimmy, a character from the album and Broadway musical American Idiot
 St. James Place, a property in the board game Monopoly

A se vedea și 

 St James's House (disambiguation)
 James (disambiguation)
 Santiago (name)
 San Diego (disambiguation)
 St. Jacob (disambiguation)
 Jakob (disambiguation)
 St. James Township (disambiguation)

Referințe 

Dezambiguizare
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice
Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane